Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Andrémon, père de Thoas, meneur étolien de la guerre de Troie.
 Andrémon, fils d’Oxylos et arrière-arrière-petit-fils du précédent.